Tuitavake ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Tuitavake (* 1982), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Nafi Tuitavake (* 1989), tongaischer Rugby-Union-Spieler